Weisssee kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Weißsee, sjö, Salzburg, 
 Weisssee (sjö i Österrike), Kärnten, 

Robotskapade Österrikeförgreningar